! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 157001–157100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 157101–157200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 157201–157300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 157301–157400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 157401–157500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 157501–157600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 157601–157700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 157701–157800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 157801–157900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 157901–158000 [ editare]

Lista planetelor minore (157001-158000)